А́нджей Врубле́вский ():
 Врублевский, Анджей (1922—2002) — польский журналист.
 Врублевский, Анджей (1927—1957) — польский художник.
 Врублевский, Анджей (род. 1950) — министр финансов ПНР (1988—1989).
 Врублевский, Анджей (род. 1959) — польский футболист; в «Экстраклассе» играл за «Ракув».
 Врублевский, Анджей Каэтан (род. 1933) — польский физик, ректор Варшавского университета (1989—1993).